Jacob I van Oost (1603-1671), Vlaams kunstschilder
 Jacob II van Oost (1639-1713), Vlaams kunstschilder en zoon van bovengenoemde

Zie ook 
 Jakob van Ooststraat